FSM steht als Abkürzung für:

 Fabryka Samochodów Małolitrażowych, polnischer staatlicher Fahrzeughersteller
 Fernsehstudio München, ehemaliges aus den RIVA-Fernsehstudios hervorgegangenes Studio des ZDF
 Finite State Machine, Zustandsmaschine, siehe Endlicher Automat
 Finite-Streifen-Methode, ein numerisches Berechnungsverfahren
 Fliegendes Spaghettimonster, die Gottheit einer Religionsparodie
 Föderierte Staaten von Mikronesien
 Folded Spectrum Method, ein numerisches Lösungsverfahren für Eigenwertprobleme, siehe Spektrumsfaltung
 Fonds Sexueller Missbrauch, deutscher staatlicher Hilfsfonds für Missbrauchsopfer
 Free Software Magazine, elektronische Zeitschrift
 Free Software Movement; siehe Freie-Software-Bewegung
 Free Speech Movement, studentische Protestaktion 1964 in Berkeley
 Freisinger Mitte, eine lokale Wählergruppe in Freising
 Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, Verein für Jugendschutz in Medien
 Fremderregte Synchronmaschine
 Friedensschule Münster, eine bischöfliche Gesamtschule in Münster-Mecklenbeck
 Functional Size Measurement, funktionale Größenmessung von Software

Abkürzung